Вільне́в () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 480 км на південний захід від Парижа, 28 км на північ від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 158 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 379,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільнев на сайті французького Національного інституту географії
 Вільнев на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільнев на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільнев на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільнев на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда